Христо Стефанов може да се отнася за:

 Христо Стефанов, свещеник
 Христо Стефанов, опълченец
 Христо Стефанов, революционер
 Христо Стефанов, художник
 Христо Стефанов, революционер
 Христо Стефанов, литературен критик